Villoria puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Villoria de Órbigo, localidad del municipio de Villarejo de Órbigo, provincia de León;
 Villoria (Asturias), lugar y parroquia del municipio de Laviana, Asturias;
 Villoria de Buenamadre, localidad del municipio de El Cubo de Don Sancho, provincia de Salamanca;
 Villoria (Salamanca), municipio de la provincia de Salamanca;

Miscelánea 
 Canal de Villoria, una infraestructura de riego de la provincia de Salamanca, en Castilla y León, España.
 Villoria, el nombre común de la planta Digitalis purpurea;